Arrakis puede referirse a:
 Arrakis, un planeta ficticio de Dune.
 Arrakis, la estrella Mu Draconis.
 Arrakis, un proveedor de servicios de Internet español, perteneciente la Operadora británica British Telecom.